Collegium musicum kan have flere betydninger:

 Collegium musicum (flertal: collegia musica) – latin for 'musikalsk fællesskab'

 Collegium musicum – betegnelse på mindre private musikselskaber i 16- og 1700-tallet især i Tyskland og Schweiz, forgængere for egentlige koncertselskaber. 

 Collegium musicum – navn på adskillige tidligere og nuværende orkestre

 Collegium Musicum (Leipzig) – grundlagt 1702 i Leipzig af Georg Philipp Telemann; senere havde Johann Sebastian Bach tilknytning. Gik forud for Gewandhausorchester Leipzig

 Collegium Musicum (Hamburg) – grundlagt i Hamburg i 1600-tallet af Matthias Weckmann.

 Collegium Musicum (Danmark 1744) – et række onsdagskoncerter blev afholdt under dette navn en kort tid; de blev senere samme år afløst af et bedre organiseret selskab Det musikalske Societet, der dog kun eksisterede frem til 1748, da den stærke pietistiske orientering ophørte med Christian 6.'s død 1746, og dronning Louises glødende interesse for italiensk opera medvirkede til at Mingottis operaselskab kom til hovedstaden.

 Collegium Musicum (Danmark 1749) – et musikalsk selskab som hovedkraften fra Det musikalske Societet Johannes Erasmus Iversen fik i gang med koncerter i Bergs sal i Læderstræde.

 Collegium Musicum (Danmark 1944) – et dansk kammerorkestret, der var specialiseret i barokmusik og ny musik; det fungerede under dirigenten Lavard Friisholms ledelse 1944-76

 Collegium Musicum (Danmark 1981) – et symfoniorkester etableret 1981 i København af wienerklassisk størrelse med dirigenten Michael Schønwandt som leder. Det består af musikere fra Det Kongelige Kapel, Radiosymfoniorkestret og Sjællands Symfoniorkester.

 Neues Bachisches Collegium Musicum – et kammerorkester i Leipzig

 Collegium Musicum (slovakisk band) – en slovakisk musikgruppe

Kilder

Musikgrupper